Con la sigla RS R la casa motociclistica giapponese Honda ha caratterizzato diversi modelli di motocicletta da competizione nelle varie cilindrate:

Honda RS 125 R (Classe 125)
Honda RS 250 R (Classe 250)
Honda RS 500 R (Classe 500)